Donald Woods kan syfta på:

 Donald Woods (skådespelare)
 Donald Woods (journalist)